Peacock Alley (restaurant), een voormalig restaurant in Dublin
Peacock Alley (1922), een film van Robert Z. Leonard
Peacock Alley (1930), een film van Marcel de Sano